Anton von Oldenburg und Delmenhorst ist der Name folgender Personen:
* Anton I. von Oldenburg und Delmenhorst (1505–1573), Landesherr und Reichsgraf von Oldenburg und Delmenhorst, siehe Anton I. (Oldenburg)
 Anton II. von Oldenburg und Delmenhorst (1550–1619), Graf von Delmenhorst, siehe Anton II. (Oldenburg-Delmenhorst)
 Anton Günther von Oldenburg und Delmenhorst (1583–1667), Landesherr und Reichsgraf von Oldenburg und Delmenhorst, siehe Anton Günther (Oldenburg)